Murray County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Murray County (Georgia)
 Murray County (Minnesota)
 Murray County (Oklahoma)